Пассі:

Топоніми 
 Пассі — район Парижа, розташований в XVI адміністративному окрузі.
 Кладовище Пассі — кладовище в Парижі.
 Пассі — станція паризького метрополітену.
 Пассі-ан-Валуа, Пассі-сюр-Марн — комуни департаменту Ена.
 Пассі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Пассі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Пассі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя.

Персоналії 
 Фредерік Пассі — французький політичний діяч, миротворець та економіст, лауреат Нобелівської премії миру
 Поль Пассі — французький фонетист.